Хамід (; ; ) — прізвище, поширене в Центральній Азії та арабських країнах. Відомі носії:
 Абдул Хамід — президент Бангладеш
 Мохсін Хамід — пакистанський та британський письменник
 Рахім Хамід — іракський футболіст
 Ясин Хамід — український футболіст єгипетського походження